UCM est un sigle qui peut signifier :
 University College Maastricht
 Université Complutense de Madrid
 Union des classes moyennes
 Universal Content Management
 Universidad católica de Mozambique, l'université catholique du Mozambique en Afrique de l'Est

Abréviation
Sigle de 3 caractères